Hepner ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Hepner (1846–1923) deutscher Sozialdemokrat (SPD), Journalist, Mitangeklagter im Leipziger Hochverratsprozess, jüdischer Herkunft
 Clara Hepner (1860–1939), deutsche Kinderbuchautorin und Dichterin
 Jean Hepner (* 1958), US-amerikanische Tennisspielerin
 Rachel Hepner (1900–1973), polnisch-deutsche Kommunistin und Widerstandskämpferin, siehe Rachel Dübendorfer
 Urmas Hepner (* 1964), estnischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Heppner
 Hebner